12 лет Октября — топоним в России:

 12 лет Октября — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края.
 12 лет Октября — сельское поселение в Поспелихинском районе Алтайского края.
 12 лет Октября́ — посёлок в Сасовском районе Рязанской области.